Combes är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile Combes
 François Combes

Se även  

 Combes, Hérault

Franska efternamn